Milam ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Milam (Texas)
 Milam (Hardy County, West Virginia)
 Milam (Wyoming County, West Virginia)
 Milam County, Verwaltungseinheit in Texas

Personen:
 Benjamin Milam (1788–1835), führende Figur in der texanischen Revolution, Namensgeber des Milam County
 Carl H. Milam (1884–1963), US-amerikanischer Bibliothekar
 Ignacio Milam Tang (* 1940), äquatorialguineischer Politiker, Premierminister von Äquatorialguinea (2008–2012)
 J. B. Milam (1884–1949), Anführer der Cherokee
 Troy Milam (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 William Milam, US-amerikanischer Diplomat